Bednorz ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Bednorz (* 1947), Fotograf 
 Amina Abdullah Bednorz (1926–2008), deutsche Islamwissenschaftlerin
 Georg Bednorz (* 1950), deutscher Physiker, Nobelpreisträger
 Herbert Bednorz (1908–1989), Bischof von Kattowitz
 Józef Bednorz (1882–1941), polnischer Journalist
 Robert Bednorz (1882–1973), deutscher Bildhauer
 Zbyszko Bednorz (1913–2010), polnischer Schriftsteller und Literaturhistoriker